Берримор () — английская фамилия. Известные носители:

Американская , в том числе (по умолчанию, все — американские актёры):
 Берримор, Морис, настоящее имя Герберт Артур Чемберлен Блайт (1849–1905).
 Берримор, Лайонел, настоящее имя Лайонел Герберт Блайт (1878—1954) — сын Мориса Берримора.
 Берримор, Этель, настоящее имя Этель Мэй Блайт (1879—1959) — дочь Мориса Берримора.
 Берримор, Джон, настоящее имя Джон Сидни Блайт (1882—1942) — сын Мориса Берримора.
 Бэрримор, Дайана (1921—1960) — актриса и писательница, дочь Джона Берримора.
  (1932–2004) — сын Джона Берримора—старшего.
 Бэрримор, Дрю (род. 1975) — дочь Джона Берримора—младшего.

Другие:
 , настоящее имя Майкл Чаран Паркер (род. 1952) — британский актёр, стендап-комик и телеведущий.
 Дрю Берримор (порноактриса), настоящее имя Николь Хильбиг (род. 1969) — немецкая порноактриса и фотомодель.

Вымышленные носители
 Берримор — дворецкий в детективной повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей».

См. также 
 Берримен